Here är ett släkte av musslor. Here ingår i familjen Lucinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Here